Manser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Manser (1937–2011), Schweizer Maler
 Bruno Manser (* 1954, verschollen 2000), Schweizer Umweltaktivist
 Emil Manser (1951–2004), Schweizer Straßenkünstler und Stadtoriginal von Luzern
 Gabriela Manser (* 1962), Schweizer Unternehmerin
 Gallus Maria Manser (1866–1950), Schweizer Philosoph und katholischer Theologe
 Joe Manser (* 1945), Schweizer Dialekt- und Volksmusikforscher
 Johann Manser (1917–1985), Schweizer Musiker und Volksmusikforscher
 Josef A. Manser (* 1953), Schweizer Architekt und SP-Politiker Stadt Zürich
 Marta Manser (* 1962), Schweizer Verhaltensbiologin
 Pauline Manser (* 1969), australische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Silvia Manser (* 1975), Schweizer Köchin
 Wendelin Manser (* 1960), Schweizer Unternehmer